Nueve de Abril es una ciudad del partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, Argentina.

Toponimia 
Su nombre conmemora la fecha en que el partido de Esteban Echeverría logró su autonomía el 9 de abril de 1913.

Geografía

Ubicación 
La localidad se encuentra al lados de la Ruta Provincial 4 (ruta de la tradición). Limita con los partidos de La Matanza, Lomas de Zamora, con las localidades de Monte Grande y Luis Guillón.

Población 
Contaba con .

Parque Industrial 
En esta localidad se encuentra un parque industrial, asentado sobre la carretera RP 4.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio municipal

Localidades del Gran Buenos Aires
Localidades sobre el río Matanza-Riachuelo
Partido de Esteban Echeverría